La ville d'Acre, autrefois appelée Saint-Jean-d'Acre, a subi de nombreux sièges, dont trois principaux : 
 Le siège de Saint-Jean-d'Acre, qui débuta en 1189 et s'acheva en 1191 lors de la III croisade au profit des croisés ;
 Le siège de Saint-Jean-d'Acre de 1291 par Al-Ashraf Khalil et qui mit fin à la présence franque en Terre Sainte.
 Le siège de Saint-Jean-d'Acre de 1799 par Bonaparte lors de la campagne d'Égypte.
À noter que Saint-Jean-d'Acre était occupé par les croisés de 1104 à 1187.

Saint-Jean-d'Acre
Acre (Israël)